Plainsman steht für:
 Chrysler Plainsman, Automodell der Marke Chrysler, siehe Chrysler Royal (Australien)
 The Plainsman, Originaltitel des US-amerikanischen Films Der Held der Prärie (1936)